Die Heilbronn Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Januar 2010 in Talheim bei Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der Head German Masters Series 2010. Gespielt wurde in der Halle auf Hartplatz.

Sieger im Einzel wurde der topgesetzte Michael Berrer, der im Finale den ungesetzten Andrei Golubew in zwei Sätzen besiegte. Es war Berrers zweiter Sieg bei den Heilbronn Open und sein achter Karrieretitel. Titelverteidiger Benjamin Becker nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Im Doppel waren die topgesetzten Sanchai und Sonchat Ratiwatana im Finale gegen die ungesetzten Mario Ančić und Lovro Zovko siegreich. Die Vorjahressieger Karol Beck und Jaroslav Levinský traten nicht zur Titelverteidigung an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 42 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 36 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 35 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)